Farmville puede referirse a:

Farmville videojuego de tiempo real, desarrollado por Zynga. El juego está disponible mediante el sitio web de la red social Facebook.
Farmville, pueblo ubicado en el condado de Pitt en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
 Farmville, pueblo ubicado en el estado estadounidense de Virginia.